Bersted steht für:
 Bersted (Arun), englisches Dorf im District Arun in der Grafschaft West Sussex in England

Bersted ist der Familienname folgender Personen:
 Stephen Bersted († 1287), englischer Geistlicher, Bischof von Chichester